Armavir kan avse:

Armavir (antik stad) – en tidigare armenisk huvudstad
Armavir (provins) – en provins i Armenien
Armavir (stad i Armenien) – en stad i Armenien, som fått sitt namn efter den antika staden Armavir
Nor Armavir – en ort i provinsen Armavir
Armavir, Ryssland – en stad i Krasnodar Krai i Ryssland, som har sitt namn efter den antika staden Armavir